L'Emmerdeur (1973) - Frans-Italiaans film uit 1973
 L'Emmerdeur (2008) - Frans film uit 2008